Icaria kan syfta på:

 Icaria (djur) –  ett släkte getingar
 Icaria (växter) – ett släkte växter

Se även
 Ikaria